Cantonul Château-Salins este un canton din arondismentul Château-Salins, departamentul Moselle, regiunea Bretania, Franța.

Comune 

|-
| Aboncourt-sur-Seille || align="right" | 73 || align="right" | 57590 || align="right" | 57002
|-
| Achain || align="right" | 82 || align="right" | 57340 || align="right" | 57004
|-
| Amelécourt || align="right" | 151 || align="right" | 57170 || align="right" | 57018
|-
| Attilloncourt || align="right" | 106 || align="right" | 57170 || align="right" | 57036
|-
| Bellange || align="right" | 61 || align="right" | 57340 || align="right" | 57059
|-
| Bioncourt || align="right" | 325 || align="right" | 57170 || align="right" | 57084
|-
| Burlioncourt || align="right" | 165 || align="right" | 57170 || align="right" | 57120
|-
| Chambrey || align="right" | 375 || align="right" | 57170 || align="right" | 57126
|-
| Château-Salins || align="right" |  || align="right" | 57170 || align="right" | 57132
|-
| Château-Voué || align="right" | 123 || align="right" | 57170 || align="right" | 57133
|-
| Conthil || align="right" | 178 || align="right" | 57340 || align="right" | 57151
|-
| Dalhain || align="right" | 122 || align="right" | 57340 || align="right" | 57166
|-
| Fresnes-en-Saulnois || align="right" | 183 || align="right" | 57170 || align="right" | 57238
|-
| Gerbécourt || align="right" | 105 || align="right" | 57170 || align="right" | 57247
|-
| Grémecey || align="right" | 101 || align="right" | 57170 || align="right" | 57257
|-
| Haboudange || align="right" | 295 || align="right" | 57340 || align="right" | 57281
|-
| Hampont || align="right" | 200 || align="right" | 57170 || align="right" | 57290
|-
| Haraucourt-sur-Seille || align="right" | 112 || align="right" | 57630 || align="right" | 57295
|-
| Lubécourt || align="right" | 61 || align="right" | 57170 || align="right" | 57423
|-
| Manhoué || align="right" | 144 || align="right" | 57590 || align="right" | 57440
|-
| Morville-lès-Vic || align="right" | 135 || align="right" | 57170 || align="right" | 57485
|-
| Obreck || align="right" | 44 || align="right" | 57170 || align="right" | 57520
|-
| Pettoncourt || align="right" | 293 || align="right" | 57170 || align="right" | 57538
|-
| Pévange || align="right" | 52 || align="right" | 57340 || align="right" | 57539
|-
| Puttigny || align="right" | 77 || align="right" | 57170 || align="right" | 57558
|-
| Riche || align="right" | 177 || align="right" | 57340 || align="right" | 57580
|-
| Salonnes || align="right" | 194 || align="right" | 57170 || align="right" | 57625
|-
| Sotzeling || align="right" | 26 || align="right" | 57170 || align="right" | 57657
|-
| Vannecourt || align="right" | 89 || align="right" | 57340 || align="right" | 57692
|-
| Vaxy || align="right" | 136 || align="right" | 57170 || align="right" | 57702
|-
| Wuisse || align="right" | 63 || align="right" | 57170 || align="right" | 57753
|}
 
 

Cantoane în Moselle